Магеј Бланко има више значења:

 Магеј Бланко (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Магеј Бланко (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Магеј Бланко (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Магеј Бланко (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Магеј Бланко (Пакула), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Магеј Бланко (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Магеј Бланко (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику